Гартманн, Садакити — поэт и литературный критик немецко-японского происхождения, писавший на английском языке. 
 Гартманн, Эдуард — чехословацкий и словацкий хоккеист, игравший на позиции вратаря.

См. также 
 Гартман
 Гертман
 Хартман